katáng, Cichorium növénynemzetség
 A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része a „katáng”. 
 katáng, Cichorium intybus növényfaj; mezei katáng, katángkóró, vadcikória
 Katáng, zenekar

Jegyzetek